Північна армія (Біла армія) — назва збройних сил Північної області в ході Громадянської війни в Росії.
 Північна армія (Ірландія) — армія ірландських протестантів, що існувала за часів Війни двох королів в Ірландії.
 Північна армія (М'янма) — армія шанських повстанців, що веде війну проти урядової влади країни під час Громадянської війни в М'янмі.
 Північна армія (Румунія) — загальновійськова армія Румунії часів Першої світової війни, що існувала з 24 серпня до 13 грудня 1916 року.
 Північна армія (Німецька імперія) — армія Імперської армії Німеччини, що нетривалий термін існувала на початку Першої світової війни.
 Північна армія (США) — військове об'єднання армії США, основний компонент сухопутних військ Північного Командування Збройних сил США на території США, яка відповідає за територіальну оборону континентальних Сполучених Штатів.
 Північна армія (Франція) — армія сухопутних військ Франції, що існувала в періоди: 1791—1797, 1811—1813, 1815 та у 1870—1871 роках.
 Північна армія (Японська імперія) — оперативно-стратегічне об'єднання, територіально-адміністративна одиниця японської імператорської армії, що відповідала за оборону та підтримку порядку на острові Хоккайдо та префектурі Карафуто (1940—1945).
 Північна армія (Японія) — оперативно-стратегічне об'єднання Сухопутних військ сил самооборони Японії (з 1954).

Див. також 
 Північний фронт (значення)
 Східна армія (значення)
 Південна армія (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)
 Західна армія (значення)

Армії